El término vaquero generalmente se refiere, en México y Estados Unidos (en donde también se le llama cowboy), al encargado de las tareas relacionadas con el ganado bovino (reses vacunas).

Asimismo, puede hacer referencia al nombre con el que ese trabajador es llamado en otros países:

 El gaucho, en Argentina, Uruguay y Brasil.
 El huaso, en Chile. 
 El llanero, en Colombia y Venezuela.
 El sabanero, en Costa Rica.
 El chagra, en Ecuador.
 El gardian, en Francia.
 El buttero, en Italia.
 El charro, en México (no confundir con el vaquero de Estados Unidos y el norte de México o cowboy).
 El chalán, en Perú.
 El loncco, en Perú.
 El morochuco, en Perú.
 El qorilazo, en Perú.
 El campino, en Portugal.
 El hatero, en República Dominicana.

Además, puede referirse a:
 El pantalón vaquero, pantalón empleado por los vaqueros, hoy popular como indumentaria informal.
 Vaquero, banda mexicana de indie rock.
 J. J. Vaquero, cómico español.

Enlaces externos